Maisoncelles puede referirse a: 

 Maisoncelles, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Maisoncelles, comuna francesa situada en Sarthe.